Brookesia micra is een kameleonsoort uit het geslacht van de kortstaartkameleons (Brookesia) die voorkomt op Madagaskar. Het is voor zover bekend de kleinst bekende kameleon.

Naamgeving en indeling
De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst voorgesteld door Frank Glaw, Jörn Köhler, Ted M. Townsend & Miguel Vences in 2012.  De soortaanduiding micra is gelatiniseerde vorm van het Oudgriekse "μικρός" (mikros), wat "klein" betekent. Het is een verwijzing naar de afmetingen van het dier.

Fylogenie
De beschrijvers maakten aan de hand van mitochondriaal DNA de volgende stamboom voor het geslacht Brookesia, waarin B. micra werd opgenomen:

Uiterlijke kenmerken

Brookesia micra bereikt een totale lichaamslengte inclusief staart tot 29 millimeter. Het lijf van de mannetjes kan zo'n 16 millimeter lang worden, dat van de vrouwtjes 20 mm. Zijn geringe grootte is mogelijk een voorbeeld van eilanddwerggroei.

De soort heeft een donkerbruine schutkleur met een beige oppervlak net voor de ogen. De staart is bruin op de aanhechting aan het lijf, wordt oranje in het midden en is gelig op het einde. Jonge exemplaren hebben een minder kleurrijke staart en hebben meestal geen oranje. In stresssituaties verandert de kleur van de soort waarschijnlijk: zo wordt de bovenkant lichtgrijs, zijn er donkerbruine vlekken te zien op de flanken en wordt de staart aan de zijkanten geel met achter de basis een oranje kleur. Brookesia micra kan zijn kleur in tegenstelling tot bekendere kameleons verder niet aanpassen.

Verspreiding en habitat
Brookesia micra komt endemisch voor in het noorden van Madagaskar, en dan alleen op het eilandje Nosy Hara. De soort is aangetroffen op een hoogte van ongeveer tien tot twintig meter boven zeeniveau.

De kameleon is overdag actief en leeft op de grond, de microhabitat bestaat uit kalkstenen rotsen en droge woudbladeren. De soort heeft waarschijnlijk een lage tolerantie voor bossen die door de mens zijn aangepast. 's Nachts rust de soort op de takken van planten van vijf à tien centimeter hoog.

Beschermingsstatus
Door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN is de beschermingsstatus 'gevoelig' toegewezen (Near Threatened of NT). Brookesia micra is slechts bekend van een enkele locatie, maar komt hier wel vrij algemeen voor.

Bronvermelding

Kortstaartkameleons
Endemisch dier uit Madagaskar
IUCN-status gevoelig